High Tide bezeichnet:

 high tide, in englischer Sprache das Gezeitenhochwasser bzw. die Flut
 High Tide (1947), einen US-amerikanischen Film von 1947
 High Tide (1987), einen australischen Film von 1987
 High Tide – Ein cooles Duo, eine US-amerikanische Fernsehserie 1994–1997
 High Tide (Band), eine britische Progressive-Rock-Band, gegründet 1969